Duplantis ist der Familienname folgender Personen:

 Armand Duplantis (* 1999), US-amerikanisch-schwedischer Leichtathlet
 Jesse Duplantis (* 1949), US-amerikanischer evangelikaler Prediger